Table des caractères Unicode U+2460 à U+24FF.

Alphanumériques délimités 
Symboles de nombres arabo-européens cerclés (de 1 à 20, ainsi que le 0 ; ceux de 21 à 50 se trouvent dans le bloc Symboles CJC cerclés), entre parenthèses ou suivi d’un point de ponctuation (de 1 à 20). Symboles de lettres latines basiques entre parenthèses (minuscules de a à z) ou cerclés (capitales de A à Z, minuscules de a à z). Symboles de nombres sur un disque noir (de 11 à 20, ainsi que le 0 ; fait suite à ceux du bloc Casseau) ou doublement cerclés (de 1 à 10).

Table des caractères

Voir aussi

Liens externes 
  Enclosed Alphanumerics, table sur le site Unicode (document PDF).

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (2000-2FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

00246